Mhlongo ist ein südafrikanischer Familienname. Folgende Personen tragen diesen Namen:

 Benson Mhlongo (* 1980), ein südafrikanischer Fußballspieler
 Busi Mhlongo (1947–2010), eine südafrikanische Sängerin
 Futhi Mhlongo, südafrikanische Sängerin und Schauspielerin